Населението на Република Сръбска през 2006 г. е 1 530 493 души.

Възрастов състав

Източници 

Сръбска
География на Република Сръбска